Clyde Purnell – calciatore inglese
 Ella Purnell – attrice e modella britannica
 Leslie Purnell Davies – scrittore britannico
 Oliver Purnell – allenatore di pallacanestro statunitense
 William Henry Purnell Blandy – ammiraglio statunitense